Eichelsdorf ist der Name mehrerer Orte

 Eichelsdorf (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil von Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichelsdorf (Nidda), Ortsteil von Nidda, Wetteraukreis, Hessen